

Cinema 
 Sarto per signora (A Lady's Tailor) – cortometraggio muto del 1919 diretto da Ray Grey e Erle C. Kenton
 Sarto per signora (Le couturier de ces dames) – film del 1956 diretto da Jean Boyer
 Sarto per signora (Tailleur pour dames) – film del 2008 diretto da Bernard Murat, tratto dalla commedia di Georges Feydeau, con Pierre Arditi, Emmanuelle Devos, François Berléand

Teatro 
 Sarto per signora (Tailleur pour dames) – commedia in tre atti in lingua francese di Georges Feydeau, rappresentata per la prima volta a Parigi nel 1886